Ри́чард Ву́двилл (; после 1447—1491) — третий граф Ри́верс, один из сыновей Ричарда Вудвилла, 1-го графа Риверса, и Жакетты Люксембургской; младший брат королевы Елизаветы Вудвилл. Был врагом Ричарда III, но примирился с ним. В 1485 году предположительно поддержал нового короля Генриха VII Тюдора, который позже женился на его племяннице.

Биография

Происхождение 
Ричард Вудвилл был одним из пятерых переживших младенчество сыновей сэра Ричарда Вудвилла (позднее 1-го графа Риверса) и Жакетты Люксембургской, вдовы Джона Ланкастерского, 1-го герцога Бедфорда. Брак родителей Ричарда был социально неравным и шокировал английский двор. Сэр Ричард Вудвилл на момент заключения брака был простым рыцарем из почтенного и достаточно богатого, но незнатного семейства; он пошёл по стопам отца на службу к герцогу Бедфорду, где и встретил впервые будущую жену. Жакетта была дочерью Пьера Люксембургского, графа Сен-Поль, и вышла замуж за герцога Бедфорда в 1433 году в возрасте 17 лет; герцог был значительно старше Жакетты и умер спустя всего два года, оставив её бездетной, богатой вдовой. Король пожаловал Жакетте вдовью долю при условии, что она не выйдет замуж без его разрешения. Но в марте 1437 года выяснилось, что она состоит в тайном браке с сэром Ричардом Вудвиллом, который был намного ниже её по рангу и не считался подходящим мужем для женщины, почитаемой как тётка короля. Супруги были оштрафованы на 1000 фунтов, однако позже получили королевское прощение, вероятно, в связи с рождением у них первенца.

Ричард родился в семейном имении Вудвиллов Мэнор-хаус в , Нортгемптоншир. Дата рождения мальчика не определена, но исследователи полагают, что он был либо пятым сыном Жакетты и Ричарда Вудвилла вообще, либо пятым пережившим младенчество: Джеймс Тейт, автор статьи Ричарде-старшем в «Национальном биографическом словаре», пишет о том, что младший Ричард был пятым пережившим младенчество сыном четы; таким образом, Ричард родился по меньшей мере после 1447 года; Эми Лисенс пишет о том, что Ричард был пятым сыном Вудвиллов вообще.

В правление Эдуарда IV 
О ранней жизни Ричарда никаких данных нет. По сообщению Коры Скофилд, в 1462 году Ричард, поддерживавший Ланкастеров, был помилован королём из династии Йорков Эдуардом IV. В 1464 году самая старшая из сестёр Ричарда, Елизавета, вышла замуж за Эдуарда IV, и многочисленные члены семьи получили привилегии при дворе. Ричард, вероятно, в числе других братьев королевы, за исключением Лайонела, получил от короля право поступить на королевскую службу; при этом, Джей Эл Лейнсмит пишет, что в отличие от брата Энтони Ричард не был близок с королём и не имел от него особых привилегий. Скофилд сообщает, что в 1469 году Ричард захватил и переправил к королю некоего Томаса Денверса, которого обвиняли в заговоре. В том же году возвышение Вудвиллов при дворе привело к тому, что против новой королевы и Эдуарда IV выступил близкий друг и кузен последнего Ричард Невилл, 16-й граф Уорик. В июле 1469 года Уорик выпустил прокламацию, в которой называл Жакетту и Ричарда Вудвиллов, ряд придворных, а также «Джона Вудвилла и его братьев», в числе которых несомненно был и Ричард-младший, мятежниками. В результате противостояния короля и графа Уорика после поражения Йоркистов в битве при Эджкот-Мур в августе 1469 года были схвачены, а затем и казнены Уориком Ричард и Джон Вудвиллы — отец и один из старших братьев Ричарда; местонахождение самого Ричарда в этот период неизвестно.

После возвращения к власти Эдуарда IV в 1471 году и до конца его правления Ричард не играл практически никакой роли при дворе. По данным Ландера, он «участвовал в различных посольствах и комиссиях», но при этом, по-видимому, не получал никаких земельных пожалований от короля. Известно, что этот Вудвилл владел усадьбой Уиммингтон в Бедфордшире, где он служил мировым судьёй, но это было родовое поместье. Неизвестно, насколько эффективно работал Ричард и какое положение в обществе он занимал. По мнению Ландера, после того, как Ричард стал свидетелем борьбы прошлых десятилетий, в том числе насильственной смерти его отца и брата, он мог быть вполне доволен жизнью в относительной безвестности.

Эми Лисенс пишет, что на момент смерти короля Эдуарда IV Ричард, как и трое его доживших до этого момента братьев, состоял в Ордене Подвязки, но дату посвящения его в рыцари ордена она не указывает.

В правление Ричарда III 
Эдуард IV умер 9 апреля 1483 года, и новым королём стал племянник Ричарда Эдуард V. До его совершеннолетия власть должна была принадлежать лорду-протектору — брату Эдуарда IV Ричарду, герцогу Глостерскому. Едва Тайный совет утвердил Глостера в должности, он немедленно начал войну против Вудвиллов, чтобы изолировать молодого короля от влияния его матери и её родни: по его приказу были арестованы Энтони Вудвилл и Ричард Грей (брат и племянник Ричарда Вудвилла), сопровождавшие нового короля из Уэльса в Лондон; как пишет Розмари Хоррокс, Глостер попытался обвинить их в заговоре против него как лорда-протектора, однако попытка провалилась, поскольку Совет отказался вынести смертельный приговор, которого добивался Глостер, на том основании, что предполагаемые действия, совершённые Вудвиллом и Греем и приведшие к подобному обвинению, произошли до того, как сам Глостер вступил в должность. К середине мая Глостер сменил тактику: он приказал конфисковать семейные владения Вудвиллов, хотя никаких законных оснований для этого не было. К 28 мая от действий лорда-протектора пострадала вся семья королевы, за исключением самой Елизаветы и её брата-епископа Лайонела; 19 мая Глостер приказал Роберту Пембертону занять Уиммингтон — усадьбу Ричарда Вудвилла.

25 июня 1483 Энтони Вудвилл и Ричард Грей были обезглавлены в Понтефракте по приказу Глостера, который уже на следующий день объявил себя королём Ричардом III. Поскольку Энтони был бездетен, формально графом Риверсом стал Ричард Вудвилл. После казни брата Риверс вместе с братом Лайонелом и племянником Томасом Греем участвовал в провальном восстании Бекингема осенью 1483 года: пока Лайонел и Томас поднимали людей в Солсбери и Эксетере соответственно, сам Ричард поднял мятеж в Ньюбери. Ричард вместе с другими повстанцами был лишён прав парламентским актом в 1484 году. Многие мятежники были казнены, но Риверсу удалось избежать этой участи: данных о том, что Ричард бежал из страны, как это было с Томасом Греем, нет, вполне вероятно, что он нашёл убежище вместе с братом Лайонелом в аббатстве Бьюли. В 1485 году Ричард III попытался переманить на свою сторону некоторых своих бывших врагов, в том числе и Вудвиллов, и в марте Ричард Вудвилл был прощён, предварительно выплатив королю 1000 марок в залог «своего хорошего поведения» (12 января 1485 года).

В правление Генриха VII 
В 1485 году Генри Тюдор, поклявшийся жениться на старшей из племянниц Ричарда Елизавете Йоркской, вторгся в Англию, разбил Ричарда III (последний погиб в бою) и захватил трон. О том, что происходило в это время с Ричардом Вудвиллом, а также о его жизни при дворе Тюдоров неизвестно. Розмари Хоррокс предполагает, что он мог присутствовать при высадке Тюдора в Милфорд-Хейвене 7 августа. Вероятно, в начале правления Генриха VII Ричарду был возвращён титул графа Риверса. Ричард умер неженатым и бездетным в 1491 году, предположительно 6 марта.

20 февраля 1490 или 1491 года Ричард подписал завещание, согласно которому его должны были похоронить в аббатстве Святого Иакова в Нортгемптоне. Приходской церкви Графтона граф Риверс завещал весь крупный рогатый скот, находящийся в Графтоне в обмен на молитвы и мессы, которые должны были читать для упокоения его души. Свои личные владения Ричард завещал племяннику Томасу Грею, сыну Елизаветы Вудвилл от первого брака; Томасу также была адресована просьба продать столько подлеска из лесов в его новых владениях, чтобы можно было купить колокол для Графтона, который заглушил бы голоса других колоколов в память о графе. Поскольку Ричард не имел наследников, он стал последним графом Риверсом из семейства Вудвилл, а его титул и графские владения отошли короне.

В культуре 
Ричард появляется в романе Филиппы Грегори «Белая королева»: он рассказывает сестре-королеве подробности о готовящемся штурме Тауэра с целью вызволить оттуда принца Эдуарда, а после провала этой затеи пускается в бега.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
  Эл. книга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ричард
 2 03
Персоналии эпохи Тюдоров
 2 03
Бароны Англии XV века
Графы Англии XV века